Колачице () — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Ясленский повят, Подкарпатское воеводство. Население — 8816 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Соседние гмины 
 Гмина Бжостек
 Гмина Фрыштак
 Гмина Ясло
 Ясло
 Гмина Бжиска

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Подкарпатского воеводства